Tone Polda, slovenski rimskokatoliški duhovnik, pesnik in pisatelj,  * 4. junij 1917, Krnica, † 23. junij 1945, Mrzlica nad Hrastnikom.

Polda je bil po končanem študiju teologije v Ljubljani leta 1943 posvečen v duhovnika. Septembra istega leta je preživel partizansko obleganje na gradu Turjak in nato postal kurat Slovenskega domobranstva. Pred koncem vojne se je umaknil na Koroško od koder so ga angleške zasedbene sile vrnile v Slovenijo. Nato je bil zaprt v taborišču Teharje, iz katerega mu je uspelo pobegniti. Na begu je bil v gozdovih Mrzlice nad Hrastnikom ustreljen.

Polda je s pesmimi in kratko prozo sodeloval v rokopisnih listih in zborniku Jutranja zarja, Domače vaje in Mlada setev, objavljal pa je tudi v revijah Vrtec, Kres in Naša zvezda. Snovno in izrazzno je izhajal iz pisanja F.S.Finžgarja in J. Jalena, zato med njegovimi črticami in novelami prevladujejo podobe iz kmečkega življenja in zgodbe s sodobno krščansko tematiko. Njegovo izbrano delo je leta 1996 izšlo v knjigi Moja Krnica.

Glej tudi 
 seznam slovenskih pisateljev
 seznam slovenskih pesnikov

Viri 
 Enciklopedija Slovenije; knjiga 16, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2002

Slovenski rimskokatoliški duhovniki
Slovenski pisatelji
Slovenski pesniki